Die Scottish Football League Second Division wurde 1981/82 zum siebten Mal ausgetragen. Es war nach Einführung der Premier Division nur noch die dritthöchste schottische Liga. Zudem war es die siebte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1981/82 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC Clyde, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1982/83 sicherte. Neben Clyde stieg auch der Zweitplatzierte Alloa Athletic auf. Torschützenkönig mit 23 Treffern wurde Danny Masterton vom FC Clyde.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1981/82 bei statto.com
 Scottish Second Division 1981/82 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1981/82
1981 82